Enhydris alternans — вид отруйних змій родини гомалопсових (Homalopsidae). Цей вид трапляється на островах Ява, Суматра, Банка, Белітунг і Калімантан в Індонезії та Східній Малайзії.

Література 
 Reuss, 1834 : Zoologische miscellen. Reptilien, Ophidier. Abhandlungen aus dem Gebiete der beschreibenden Naturgeschichte

Гомалопсові
Тварини, описані 1834
Плазуни Малайзії
Плазуни Індонезії